Onderdistrict in Indonesië
 Pulau Beringin (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Pulau Beringin (Kikim Selatan), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Pulau Beringin (Pulau Beringin), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra